.இலஙகை (Punycode: .xn--xkc2al3hye2a) — національний домен верхнього рівня Шрі-Ланки. Введено в експлуатацію 19 серпня 2010. Призначений для розміщення ресурсів тамільською мовою.

См. також 
.lk

Примітки 

Національні домени верхнього рівня